Adam de Ponte, 
 Ponte Caldelas, municipi de la Província de Pontevedra a Galícia
 Ponte (Silleda), parròquia que es localitza al municipi de Silleda, Galícia
 Ponte de Lima, municipi portuguès, al districte de Viana do Castelo, a la regió del Nord i a la subregió de Minho-Lima
 Ponte da Barca, municipi portuguès, al districte de Viana do Castelo, a la regió del Nord i a la subregió de Minho-Lima
 Ponte de Sor, municipi portuguès, al districte de Portalegre, a la regió d'Alentejo i a la subregió de l'Alto Alentejo
 Ponte Buggianese, municipi italià, a la regió de la Toscana i a la província de Pistoia
 Ponte Capriasca, municipi del Cantó de Ticino (Suïssa), al districte de Lugano